Попадейкин — русская фамилия. Происходит от мужского прозвища Попадья, используемого в уменьшительной форме Попадейка и известного по документам с XVI-XVII века. По другой версии, прозвище Попадейка ведёт своё начало от глагола «попадать»: или от «упасть» и «попасть», или от значения «неловкий, неуклюжий человек», или от меткого, точного охотника или просто того, кто обладал острым зрением.

Фамилия может быть и связана с населённым пунктом Попадейкино, выходцами из которого могут быть носители фамилии.

Известные носители
 Попадейкин, Виталий Иванович (род. 1929) — краевед, автор путеводителей по древнерусскому Золотому кольцу.
 Попадейкин, Ростислав Анатольевич (1946—2001) — советский государственный деятель, председатель Томского облисполкома (1989—1990).

См. также 
 Попадьин
 Попов

Примечания

Литература 
  (в пер.)